Dictyodendrillidae är en familj av svampdjur. Dictyodendrillidae ingår i ordningen Dendroceratida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dictyodendrillidae 26 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar